Дискография американской металкор группы The Devil Wears Prada насчитывает 8 студийных альбомов, 1 концертный альбом, 3 мини-альбома, 25 синглов, 26 видеоклипов и 1 демоальбом.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Демо 
 Patterns of a Horizon (The Foundation Recording Studios, 2005)

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Комментарии

Примечания 

Дискографии США